Евгений Александрович Попов:
 Попов, Евгений Александрович (род. 1984) — российский шоссейный велогонщик.
 Попов, Евгений Александрович (род. 1948) — русский поэт, прозаик, драматург.